Sigismundkapelle bezeichnet:

 Sigismundkapelle (Krakau)
 St.-Sigismund-Kapelle (Oberwittighausen)
 Sigismundkapelle (Uttenhofen)
 Sigismundkapelle im Thon-Dittmer-Palais Regensburg